Ел Алтар има више значења:

 Ел Алтар (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алтар (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику